Горњи Врбљани су насељено мјесто у општини Рибник, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 1991. у насељу је живјело 755 становника.

Географија

Становништво

Познате личности 
Јован Перишић, српски пјевач.

Референце

Види још 

 Општина Рибник

Општина Рибник
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини